Евролига 1992/93. је 36. сезона најелитнијег кошаркашког такмичења у Европи, под покровитељством ФИБЕ. Ове сезоне учествовало је 42 клубова из 32 државе. Сезона је почела са првим колом квалификација 10. септембар 1992. и завршила се на фајнал фору у Пиреју 15. април 1993.

Због уведених санкција Уједињених нација на СР Југославију, Партизан и Црвена звезда били су дисквалификовани. Црвена звезда изгубила је службеним резултатом, а даље је прошао грчки ПАОК. Партизан је обезбедио пласман у групну фазу без квалификација као првак Југославије и првак Европе. Избацивањем Партизана, остало је једно упражњено место у Групи А, ФИБА је одлучила да не попуњава упражњено место, тако да је остало 15 клубова у групној фази такмичења ("Група А" - 7, "Група Б" - 8).

Квалификације

Прво коло квалификација 

|}

Друго коло квалификација 

|}

Квалификовани тимови 

Напомена: Партизан је избачен из такмичења због уведених санкција Уједињених нација на СР Југославију. Иначе, управо Партизан је требало да брани титулу освојену прошле сезоне.

Групна фаза такмичења

Четвртфинале

Фајнал фор 
Завршни турнир четворице (Фајнал фор) ове сезоне био је одигран у Пиреју, у Дворани мира и пријатељства од 13. до 15. априла 1993.

Спољашње везе 
  ФИБА Европа
  Евролига 1992/93. на linguasport.com
 Евролига на eurobasket.com

Сезоне Евролиге у кошарци
Кошарка у 1992.
Кошарка у 1993.